denevérek, az emlősök osztályának egyik rendje
 A denevér, ifj. Johann Strauss operettje